Виктор Валерьевич Корниенко (; ) — украинский футболист, защитник клуба «Шахтёр» (Донецк) и сборной Украины.

Клубная карьера 
Воспитанник ДЮСШ клуба «Ворскла», выступал за детские команды «Тернополь» и «Ильичёвец». В Детско-юношеской футбольной лиге Украины провёл 53 матча и забил 9 голов. Летом 2016 года заключил контракт с донецким «Шахтёром», сезон начал в команде до 19 лет, за команду до 21 года дебютировал весной 2017 года. 13 сентября 2017 года дебютировал в домашнем матче против итальянского «Наполи» (1:2) в рамках группового этапа Юношеской лиги УЕФА.

Сезон 19/20 на правах аренды провёл в составе Мариуполя, где сыграл 19 матчей и забил 1 гол

Дебютный матч в основной команде «Шахтера» состоялся 20 сентября 2020 года в матче против «Зари» (Луганск) (2-2).
Первым результативным действие отметился 27 сентября 2020 года в матче с донецким «Олимпиком» отдав голевую передачу на Виктора Коваленко.

Карьера в сборной 
Дебютировал в составе сборной Украины до 19 лет 4 октября 2017 года в матче отбора на чемпионат Европы против Албании (победа 1:0). В 2019 году поехал с командой U-20 на молодёжный чемпионат мира в Польше, с которой стал чемпионом мира.

24 октября 2020 года главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко впервые вызвал Корниенко для участия в товарищеском матче против сборной Польши, а также в матчах Лиге наций УЕФА 2020/21 против сборных Германии и Швейцарии. Однако в этих поединках участия не принимал.

18 августа 2021 года исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков вызвал Корниенко для участия в матчах отборочного турнира чемпионата мира 2022 года против сборных Казахстана и Франции, а также товарищеском матче против Чехии. 8 сентября 2021 года дебютировал в сборной Украины в матче против Чехии, выйдя в стартовом составе, отличился и первым голом за сборную. На 27-й минуте Корниенко завершил атаку с участием Александра Зинченко и Александра Тымчика — принял мяч в штрафной и чётко пробил в левый верхний угол ворот.

Статистика

Выступления за сборную 

Итого: 2 матча, 1 гол / 1 победа, 1 ничья, 0 поражений.

Достижения 
«Шахтёр» (Донецк)
 Обладатель Суперкубка Украины: 2021

Сборная Украины (до 20 лет)
 Победитель молодёжного чемпионата мира: 2019

Награды 
 Орден «За заслуги» III степени (2019)

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте УПЛ
 Профиль на сайте «Шахтёра»

Футболисты Украины
Игроки сборной Украины по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Украины по футболу
Чемпионы мира по футболу среди молодёжи
Игроки ФК «Шахтёр» Донецк
Игроки ФК «Мариуполь»